Streufeld steht für
 Streufeld (Geologie)
 Streufeld (Magnetismus)